De Riso può riferirsi a:

Alfonso De Riso, attore teatrale italiano;
Arpad De Riso (1909-1983), sceneggiatore italiano, fratello di Giulietta;
Camillo De Riso (1854-1924), attore e regista teatrale e cinematografico italiano, figlio di Alfonso;
Giulietta De Riso (1898-?), attrice teatrale e cinematografica italiana;
Giuseppe De Riso, attore teatrale e cinematografico italiano;
Raffaella De Riso (1969), giornalista e conduttrice televisiva italiana